Сен-Дені́-д'Олеро́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 430 км на південний захід від Парижа, 145 км на південний захід від Пуатьє, 22 км на південний захід від Ла-Рошель.

Клімат 
Місто знаходиться у зоні, котра характеризується морським кліматом. Найтепліший місяць — серпень із середньою температурою 20 °C (68 °F). Найхолодніший місяць — січень, із середньою температурою 7.3 °С (45.1 °F).

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 710 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1409,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сен-Дені-д'Олерон на сайті французького Національного інституту географії
 Туристичне бюро муніципалітету Сен-Дені-д'Олерон
 [ Розташування муніципалітету Сен-Дені-д'Олерон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Приморська Шаранта

Примітки 

Муніципалітети департаменту Приморська Шаранта